Ringmar är ett efternamn, som burits av bland andra: 

Carl-Ivar Ringmar (1924–1996), svensk arkitekt.
Erik Ringmar (född 1960), svensk statsvetare
Lennart Ringmar (1923–2002), svensk arkitekt.
 Richard Ringmar (1881–1935), svensk kontraktsprost
 Richard Ringmar (1929–2003), svensk bankman och studentsångare
Torgil Ringmar (1915–1983), svensk folkbildare.
Viveca Ringmar (född 1957) , svensk journalist och programledare.

Svenska efternamn